Мовне питання — це мовна та політична суперечка в британській колонії Мальта, яка тривала з початку 19 до середини 20 століть. Це почалося як суперечка щодо того, домінуючою мовою на островах має бути англійська чи італійська, а закінчилося тим, що рідна мальтійська мова стала офіційною мовою поряд з англійською.

До мовного питання для Мальти була характерна диглосія, в якій італійська була мовою еліти, а мальтійська — мовою простого народу. Дискусія виникла в результаті британських спроб ввести англійську мову в мальтійське суспільство, а тим часом мальтійська мова поступово розвивалася .

Передумови 
Мовне питання виникло внаслідок диглосії, яка розвивалася на Мальтійських островах протягом століть. Рідна мова островів, мальтійська, є семітською мовою, яка перетворилася з сикуло-арабської, і історично вона мала менш престижний статус, ніж інші мови на островах. Мальтійська мова в основному була розмовною мовою серед простих людей, і вона не використовувалася в офіційному контексті. Коли в середньовічний період Мальта була частиною Королівства Сицилія, найпрестижнішими мовами були латинська та сицилійська .У 1530 р. Італійська стала основною мовою, яку використовували лицарі госпітальєрів, а мальтійський середній клас згодом прийняв італійську, а не сицилійську, як бажану мову.

Після того, як Франція вислала госпітальєрів і окупувала Мальту в 1798 р., була зроблена спроба ввести французів у мальтійське суспільство, і мальтійська мова стало офіційною мовою, але це припинилося після здачі Франції Мальти британцям у 1800 р. . Протягом 19 століття британські колоніальні влади запровадили англійську мову на островах, що призвело до розбіжностей між тими, хто віддає перевагу англійській мові, та тими, хто віддає перевагу італійській.

Ранні спроби англіцизації (1813—1880) 
У 1813 році Мальта стала фактичною колонією британської корони, а першим губернатором був призначений сер Томас Мейтленд . Ця політична зміна була підтверджена де-юре в Паризькому договорі 1814 р. Зусилля щодо введення англійської мови на островах почалися приблизно в цей час, і в 1813 р. Державний секретар з питань війни та колоній лорд Генрі Батерст наказав Мейтленду замінити італійську мову англійською та просувати останню серед жителів островів.

Також проти англіцизації виступали інші члени мальтійського суспільства, крім церкви, такі як купці, які мали міцні комерційні зв'язки з Сицилією та материковою Італією. Після того, як спроби англіцизувати суди зазнали невдачі, король Вільгельм IV підтвердив статус італійської мови як офіційної мови в юридичних документах у 1833 р., Хоча губернатор Генрі Бувері заявив, що англійський закон повинен бути введений «принаймні в дусі» в 1837 р. Королівська комісія 1838 року встановила, що «італійська мова є набагато кориснішою для мальтійської, ніж будь-яка інша мова, за винятком його рідної мови».

Протягом XIX століття відбувався більш тонкий процес англіцизації. Знання англійської надало мальтійцям більше можливостей для працевлаштування, і це стало більш значущим у міру збільшення торгівлі між Великою Британією та Мальтою. Колоніальна влада продовжувала пропагувати англійську мову, але примусово не нав'язувала її населенню.

Роль мальтійської та арабської 
Спочатку мальтійська мова не відігравала помітної ролі в лінгвістичних дискусіях щодо Мальти, оскільки багато хто розглядав її як пошкоджений діалект арабської мови . У 1822 році Джон Хукам Фрере створив кафедру мальтійської мови в Мальтійському університеті для Мікіеля Антона Вассаллі, і він запропонував викладати цю мову (написану арабським та латинським письмами) у початкових школах, хоча в цьому питанні було досягнуто незначного прогресу. Памфлети, журнали, вірші та романи видавали такі письменники, як Ян Антон Вассалло та Шуже Мускат Азцопарді . Ці зміни призвели до стандартизації мальтійської мови, і вони сприяли визнанню її як власної мови, а не арабського діалекту.

У 1840-х рр. Джордж Персі Бідджер підтримав ідею, що арабську та англійську мови, а не мальтійську чи італійську, слід вчити мальтійському населенню. Пропозиція відновити арабську мову не отримала жодної підтримки серед мальтійського народу.

Британські побоювання італійського та французького впливу 

Коли мовне питання виникало на Мальті, материкова Італія переживала процес об'єднання, що призвело до створення Королівства Італія в 1861 році. У міру зростання італійського націоналізму був створений рух, відомий як іредентизм, і він виступав за приєднання до Італії різних територій, включаючи Мальту. Цей рух не мав значної підтримки на островах, і більшість мальтійців, які виступали проти англіцизації в середині 19 століття, зробили це з культурних, а не політичних причин.

У 1860-х роках Франція розширювала свій вплив у Північній Африці, і в 1869 р. Вона відкрила Суецький канал, що ще більше насторожило британців, які відчували, що їхній вплив у Середземномор'ї заперечується. Британська влада вважала, що активізувати свої зусилля щодо розкриття голосу необхідно для того, щоб мальтійці залишались лояльними до них, а не до інших європейських держав, що сприяло загостренню мовного питання до кінця 1870-х та 1880-х років.

Політизація та загострення дискусії (1880—1940) 
У 1878 р. На Мальту було направлено комісію Роузелла-Джуліана-Кінана, яка через два роки опублікувала звіт. Патрік Кінан рекомендував використовувати мальтійську мову як мову навчання, щоб дозволити дітям вивчати англійську мову, з подальшим навчанням виключно англійською мовою. Пенроуз Джульян висловився за введення англійської мови в адміністрацію та суди та поступове припинення італійської мови, хоча він заявив, що останню не слід «примусово стримувати» і не слід придушувати мальтійську мову.

Англіцизація за рахунок італійської мови посилилася в 1880-х роках, і головна мета полягала в тому, щоб краще інтегрувати мальтійський народ до Британської імперії . Постійний заступник міністра колоніальних наук Роберт Герберт заявив у 1883 році, що це допоможе запобігти італійському іредентизму. Партія висловилася за реформи, рекомендовані Комісією Роузелла-Джуліана-Кінана, і вбачала, що англіцизація необхідна для мальтійських робітників, що залежать від присутності Великої Британії на островах.

1880-ті роки характеризувались частими виборами та відставками в Раді уряду, а також кількома реформами, включаючи відносно ліберальну нову конституцію 1887 року. Савона та Міцці співпрацювали в опозиції з губернатором Лінторном Сіммонсом, і вони ненадовго об'єднали свої партії в « Партіто Юніоніста», перш ніж знову розділитися в 1893 році. Церква також відіграла певну роль у політиці, коли проанглійський П'єтро Пейс був призначений єпископом Мальти в надії на покращення відносин між мальтійцями та їхніми колоніальними господарями. Партія Савони почала видавати газету італійською мовою, але пізніше вони почали просувати мальтійську мову. Після інциденту, в якому британський офіцер відмовився підписати стенограму доказів, яка була написана італійською мовою в 1898 році, в суді було введено використання англійської мови у справах, в яких брали участь не мальтійські британські піддані. Проти цього кроку виступив Міцці, який поїхав до Лондона з проханням про надання автономії Мальті. Через розбіжності, викликані мовним питанням, конституція 1887 р. Була замінена на самодержавну в 1903 р.

Джеральд Стрікленд став видатною фігурою на початку 20-го століття в мальтійській політиці, підтримуючи про британську позицію та просуваючи англійську та мальтійську мови. Фортунато Міцці помер у 1905 році, а його син Енріко Міцці пізніше став видатним лідером проіталійської фракції. У 1912 році молодший Міцзі запропонував Великій Британії уступити Мальту Італії для зміцнення відносин між двома державами. Тим часом знання англійської мови серед мальтійського населення почали зростати, і це перевищило знання італійської вперше за десятиліття між 1901 і 1911 роками. Контакти між британськими роботодавцями та мальтійськими працівниками зіграли певну роль у цьому збільшенні, і вивчення мови також стало стимулом для мальтійських емігрантів, які прагнуть поїхати до англомовних країн, таких як Велика Британія, Австралія чи США .

У 1931 році 13,4 % мальтійського населення знали італійську мову, тоді як 22,6 % знали англійську. Підйом політичних партій змінив соціально-політичний ландшафт Мальти та призвів до того, що громадська думка стала мати більше значення. Це призвело до того, що мальтійська мова набула все більшого значення, оскільки вона була мовою більшості населення.

Прихід фашизму в Італії та Друга світова війна 

Фашистський режим в Італії відновив ірредонтські претензії щодо Мальти, і це занепокоїло британську владу і призвело до посилення напруженості в мовному питанні. Британська влада кинула виклик, додатково обмеживши використання італійської мови. У 1927 році двомовні громадські повідомлення та назви вулиць були замінені лише англійською мовою. Самоврядування було відновлено в 1931 році, і націоналісти перемогли на виборах, що відбулися в 1932 році . Вони намагалися просувати італійську мову та культуру, включаючи фашистську пропаганду на Мальті. На даний момент використання італійської мови в офіційному контексті було поступово припинено, хоча вона залишалася де-юре офіційною мовою.

21 серпня 1934 року мальтійська була оголошена офіційною мовою поряд з англійською та італійською. На практиці в адміністративних та публічних повідомленнях використовувалася лише англійська мова. У середині 1930-х років мальтійських державних службовців, які симпатизували проіталійським настроям, почали звільняти з роботи. Нова конституція була створена в 1939 році, і це визнало англійську та мальтійську мови офіційними мовами островів.

Коли загроза війни стала більш очевидною, у мальтійських робочих класах з'явилися антиіталійські настрої. Страх перед нападом Італії посилився, коли в 1939 році почалася Друга світова війна, а видатні націоналісти, включаючи Енріко Міцці, були заарештовані як запобіжний захід. Коли в червні 1940 р. Італія оголосила війну, проіталійські державні службовці, включаючи Артуро Мерсієка, також були заарештовані. Пізніше їх відправили до таборів для інтернованих в Уганді, де вони залишились протягом усієї війни.<ref name="cassar-212-213">

Дозвіл і спадщина (після 1940) 
Мальта знову отримала самоврядування в 1947 році. На цей момент було зрозуміло, що Мовне питання було вирішене з італійською, поступившись англійській та мальтійській. До 1940-х років мальтійська література та граматика були добре розвинені, і мова використовувалася в адміністративних умовах. Більшість населення Мальти ніколи не приймала італійську мову як свою основну мову, і хоча знання англійської значно зросло, цього було недостатньо для заміни мальтійської.

Позиція мальтійців закріпилася після того, як в 1946 році освіта стала обов'язковою, і навколо островів було створено багато нових шкіл. Як Мальта, так і англійська залишились офіційними мовами, коли Мальта здобула незалежність у 1964 році.

Лейбористська та націоналістична партії продовжують домінувати в мальтійській політиці до сьогодні. Під час перепису населення 2011 року з 377 952 осіб віком від 10 років 357 692 (94,6 %) заявили, що вони говорять принаймні на середньостатистичній мальтійській мові, 310 279 (82,1 %) заявили, що вони володіють принаймні середньою англійською мовою та 156 264 (41,3 %) заявили, що вони розмовляють принаймні середньою італійською мовою. Сьогодні мальтійська мова є мовою, що використовується в політиці та адміністрації. І англійська, і мальтійська використовуються в освіті на початковому та середньому рівнях, але англійська мова є домінуючою у вищій освіті. Мальтійська, англійська та італійська представлені у ЗМІ, а італійська залишається особливо популярною через телебачення.

Бібліографія 

 
Політика Мальти
Мови Мальти